Список видів роду слива:

Список, який містить 254 визнаних види роду слива (Prunus) з родини розових (Rosaceae), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Українські назви видів, які містять посилання на авторитетні джерела, є прийнятими українськими назвами.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 http://www.tropicos.org/NameSearch.aspx?name=Prunus&commonname= 
 Prunus на сайті «International Plant Names Index» 
 Prunus на сайті «Plantsystematics»  
 Список видів Prunus на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Prunus на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Слива
Слива